Clarksdale (Illinois)
 Clarksdale (Indiana)
 Clarksdale (Mississipí)
 Clarksdale (Missouri)